Чемпионаты Мальты по шахматам проводятся с 1923 г. С 1953 г. турниры проводятся ежегодно без перерывов.

Наибольшее количество чемпионских титулов завоевал Г. Камиллери, победивший в национальном чемпионате 18 раз. Он же является самым возрастным чемпионом: в 2005 г. он выиграл чемпионат в возрасте 72 лет. На 2-м месте по числу чемпионских титулов — У. Аттард, победивший в 12 турнирах.

Хронологическая таблица

Ссылки 

 Список чемпионов Мальты на сайте национальной шахматной федерации

Мальты
Шахматы на Мальте